Суд Евразийского экономического союза (англ. Court of the Eurasian Economic Union) — постоянно действующий судебный орган Евразийского экономического союза, учреждённый в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. с целью обеспечения единообразного применения актов права ЕАЭС его государствами-членами и органами. Расположен в Минске.

Осуществляет судебную (разрешение споров) и консультативную (предоставление разъяснений) функции. Статус, состав, компетенция, порядок функционирования и формирования Суда определяются Статутом, который является приложением к Договору о ЕАЭС.

История 
До создания Евразийского экономического союза интеграционные процессы на постсоветском пространстве происходили на институциональной основе Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и СНГ. В рамках ЕврАзЭС был создан Таможенный союз и Единое экономическое пространство Белоруссии, Казахстана и России.

Договором об учреждении ЕврАзЭС от 2000 года было предусмотрено создание Суда в рамках Сообщества. Однако суд не был сформирован сразу — в соответствии с соглашением между ЕврАзЭС и СНГ его функции были временно возложены на Экономический суд СНГ.

Суд ЕврАзЭС был сформирован 1 января 2012 года и действовал до 31 декабря 2014 года. В этот период шёл процесс кодификации договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства в единый акт — Договор о ЕАЭС.

С созданием ЕАЭС органы ЕврАзЭС и само Сообщество были упразднены, на его месте возникла новая институциональная структура, в рамках которой создан Суд ЕАЭС. Суд функционирует с 1 января 2015 года — дня вступления в силу Договора о ЕАЭС.

Решения Суда ЕврАзЭС продолжают действовать «в прежнем статусе», что даёт возможность Суду ЕАЭС ссылаться на них в своих решениях.

Состав

Судьи 
В состав Суда входят по два судьи от каждого государства-члена ЕАЭC. Судьи назначаются на должность Высшим Евразийским экономическим советом по представлению государств-членов. Срок полномочий судьи составляет 9 лет. Судьи должны обладать высокими моральными качествами, являться специалистами высокой квалификации в области международного и внутригосударственного права, а также, как правило, соответствовать требованиям, предъявляемым к судьям высших судебных органов.

Судьи при вступлении в должность приносят присягу. Вне зависимости от гражданства все судьи обладают одинаковым статусом и равны при отправлении правосудия. Судьи независимы — они не могут представлять интересы государственных или межгосударственных органов и организаций, коммерческих структур, политических партий и движений, а также территорий, наций, народностей, социальных и религиозных групп и отдельных лиц.

В настоящее время в состав Суда входят 10 судей:

Председатель Суда 
Руководство деятельностью Суда осуществляет Председатель. Председатель и заместитель избираются на должности из состава Суда большинством судей и утверждаются Высшим советом, при этом Председатель и заместитель Председателя не должны являться гражданами одного и того же государства-члена. Срок полномочий Председателя и его заместителя — 3 года.

Председатель организует деятельность, утверждает порядок организации и деятельности Суда, назначает на должность и освобождает от должности сотрудников и должностных лиц Суда. По каждому делу Председатель определяет состав Суда и судью — докладчика, передаёт заявления (жалобы) на рассмотрение соответствующему составу Суда.

Аппарат Суда 
Деятельность Суда обеспечивает Аппарат. В его структуру входят секретариаты судей и Секретариат Суда.

Секретариат судьи состоит из советника судьи и помощника судьи.

Секретариат Суда состоит из экспертно-аналитического отдела и отдела финансовой и организационно-кадровой работы. Секретариат Суда возглавляет руководитель, имеющих двух заместителей. Общая штатная численность Секретариата Суда — 34 единицы. Информация о конкурсах на занятие должностей в Секретариате Суда размещается на официальном сайте Суда

Цели и компетенция Суда ЕАЭС 
Целью деятельности Суда является обеспечение единообразного применения государствами-членами и органами ЕАЭС актов, составляющих право ЕАЭС:

 Договора о Евразийском экономическом союзе;
 международных договоров, заключённых в рамках Союза;
 международных договоров, заключаемых Союзом с третьей стороной;
 решений органов Союза (Высшего совета, Межправительственного совета, Евразийской экономической комиссии).

Для реализации этой цели Суд разрешает споры, возникающие по вопросам применения права ЕАЭС, и осуществляет разъяснение актов права ЕАЭС.

Суд ЕАЭС является единственным органом, в компетенцию которого входит судебный пересмотр решений Евразийской экономической комиссии. Национальные суды государств-членов решения Комиссии пересматривать не могут.

В компетенцию Суда не входит наделение органов Союза дополнительной компетенцией помимо той, которая прямо предусмотрена Договором о ЕАЭС и (или) международными договорами в рамках Союза.

Разрешение споров

По заявлениям государств-членов ЕАЭС 
Государство-член ЕАЭС может обратиться в Суд с заявлением:

 о соответствии международного договора, заключённого в рамках ЕАЭС, или его отдельных положений Договору о ЕАЭС;
 о соблюдении другим государством-членом Союза Договора о ЕАЭС, иных международных договоров в рамках ЕАЭС и (или) решений органов ЕАЭС, (отдельных положений);
 о соответствии решения Евразийской экономической комиссии (отдельных положений) Договору о ЕАЭС, международным договорам в рамках ЕАЭС и (или) решениям органов ЕАЭС;
 об оспаривании действия (бездействия) Евразийской экономической комиссии;

К настоящему времени Суд рассмотрел лишь одно дело по заявлению государства-члена. В 2016 г. Россия обратилась в Суд с заявлением о несоблюдении Белоруссией Договора о ЕАЭС и других международных договоров в рамках Союза в связи с пересмотром белорусскими таможенными органами решений, ранее принятых российскими таможенными органами. Судом заявление России удовлетворено частично.

По заявлениям хозяйствующих субъектов 
Хозяйствующий субъект (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), независимо от места его регистрации (в государствах-членах ЕАЭС или за его пределами) может обратиться в Суд с заявлением:

 о соответствии решения Евразийской экономической комиссии (отдельных положений) Договору о ЕАЭС и (или) международным договорам в рамках Союза;
 об оспаривании действия (бездействия) Евразийской экономической комиссии.

При этом оспариваемое решение, действие или бездействие должны непосредственно затрагивать права и законные интересы обращающегося субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Оспорить можно только решения, действия или бездействия Комиссии, которые повлекли нарушение прав и законных интересов истца.

По итогам рассмотрения спора Суд выносит решения, обязательные для исполнения Евразийской экономической комиссией.

Обязательное досудебное урегулирование 
Спор не принимается к рассмотрению Судом без предварительного обращения истца к ответчику для урегулирования вопроса в досудебном порядке путём консультаций, переговоров или иными способами, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором о ЕАЭС. Если ответчик в течение 3 месяцев со дня поступления к нему обращения истца не принял мер по урегулированию вопроса в досудебном порядке, заявление о рассмотрении спора может быть направлено в Суд. По взаимному согласию сторон спора спор может быть передан на рассмотрение Суда до истечения указанного срока.

Разъяснение права ЕАЭС 
Государство-член или орган ЕАЭС могут обратиться в заявлением о разъяснении актов права ЕАЭС. Суд осуществляет разъяснение путём предоставления консультативного заключения. Такое заключение имеет рекомендательный характер и не лишает государства-члены права на совместное толкование ими международных договоров.

Кроме того, с заявлением о разъяснении могут обратиться сотрудники и должностные лица органов ЕАЭС.

Порядок обращения 
Статутом установлен круг субъектов, которые могут обращаться с заявлениями в Суд. К ним относятся государства-члены ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, хозяйствующие субъекты вне зависимости от места их регистрации, сотрудники и должностные лица органов ЕАЭС.

Обращение государства-члена 
Государствами-членами ЕАЭС установлены перечни органов и организаций, обладающих правом на обращение в Суд ЕАЭС. В некоторых случаях разделяется вид заявлений, с которыми может обращаться тот или иной орган: например, некоторые органы и организации могут обращаться в Суд только с заявлениями о разрешении споров (судебная процедура), другие — только с заявлениями о разъяснении (консультативная процедура).

Обращение хозяйствующего субъекта 
В Суд могут обращаться хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в соответствии с законодательством в качестве юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей. При обращении в Суд хозяйствующий субъект обязан уплатить пошлину в размере 46 139 российских рублей.

Требования к содержанию заявления хозяйствующего субъекта содержатся в статье 9 Регламента Суда.

На сайте Суда приводится примерная форма заявления и практические рекомендации по его составлению.

Обращение сотрудников органов ЕАЭС 
Сотрудники или должностные лица органов ЕАЭС могут подавать в Суд заявления о разъяснении при наличии документов, подтверждающих факт трудоустройства в Евразийской экономической комиссии или Суде.

Требования к содержанию заявления сотрудника содержатся в статье 11 Регламента Суда.

Организация судопроизводства

Составы Суда 
Суд рассматривает дела в составе Большой коллегии Суда, Коллегии Суда и Апелляционной палаты Суда.

 Большая коллегия Суда рассматривает дела о разрешении споров по заявлениям государств-членов ЕАЭС, а также дела о разъяснении. В состав Большой коллегии Суда входят все 10 судей, председательствующим на заседаниях Большой коллегии является Председатель Суда.
 Коллегия Суда рассматривает дела о разрешении споров по заявлению хозяйствующих субъектов к Евразийской экономической комиссии. В состав Коллегии Суда входят 5 судей, по одному от каждого государства-члена. Председательствующим на заседаниях Коллегии Суда является судья-докладчик по делу.
 Апелляционная палата Суда рассматривает жалобы на решения Коллегии Суда. В состав Апелляционной палаты входят 5 судей, не участвовавших в рассмотрении дела в составе Коллегии Суда.

Применимое право 
Суд при осуществлении правосудия применяет:

 общепризнанные принципы и нормы международного права;
 Договор о Евразийском экономическом союзе, международные договоры, заключённые в рамках Союза и иные международные договоры, участниками которых являются государства — стороны спора;
 решения и распоряжения органов ЕАЭС;
 международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы.

Принципы судопроизводства 
Суд осуществляет судопроизводство на основе следующих принципов:

 независимость судей;
 гласность разбирательства;
 публичность;
 равенство сторон спора;
 состязательность;
 коллегиальность.

Порядок судопроизводства 
 По разрешению споров — урегулирован главой V Регламента Суда
 В Апелляционной палате — урегулирован главой VII Регламента Суда
 По делам о разъяснении — урегулирован главой VII Регламента Суда

Здание 
Суд ЕАЭС располагается в центре Минска в Доме Козиной. В этом же здании в 2012—2014 располагался Суд ЕврАзЭС.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Суда Евразийского экономического союза
 Правовой портал Евразийского экономического союза
 Сайт Евразийской экономической комиссии

Международные судебные органы
Право Евразийского экономического союза
Органы Евразийского экономического союза
Организации, основанные в 2015 году